Манта:
 Манта — особь, рода семейства орляковых скатов, представители которого являются самыми крупными из скатов.
 Манта — город в Эквадоре.
 Манта — село в Кагульском районе Молдавии.
 Манта — часть верхней одежды в Молдавии и Валахии, начала XVIII века, тёплая зимняя одежда на меху, накидка с капюшоном и небольшим воротником-пелериной, распашная, с застёжкой спереди и прорезями для рук в боковых швах.
 Манта — боевое винтокрылое транспортное средство из компьютерных игр Unreal Tournament 2004 и Unreal Tournament 3.
 Манта — вид ткани, создавался цивилизацией майя.
 Манта, Энтони (род. 1994) — канадский хоккеист, правый нападающий.

См. также 
 Опель Манта — марка автомобиля, выпускавшаяся фирмой Opel с 1970 по 1988 годы.
 Операция «Манта» — кодовое обозначение первого присутствия французских войск в Чаде во время чадско-ливийского конфликта.
 Манты — азиатское блюдо.
 Мантас Савенас
 Манта Оямада
 Манту
 Манте
 Манто
 Манда